Исаевское:
 Исаевское — село в Ильинском районе Ивановской области.
 Исаевское — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.

См. также 
 Исаевское сельское поселение